Příjmení Velecký nese více různých osobností:

 František Velecký (1934–2003) – slovenský herec
 Jaromír Velecký (1918–1970) – český akademický malíř
 Vilém Velecký (1962–2015) – český akademický malíř
 Vladimír Velecký (1890–1951) – slovenský velkostatkář a partyzán
 Zdenko Velecký (* 1941) – slovenský fotbalista, útočník